Копа Либертадорес 1962 е трети турнир за Копа Либертадорес по футбол, проведен под егидата на КОНМЕБОЛ. От това издание в турнира участват шампионите от предната календарна година. В първия кръг се състезават девет отбора - шампионите на страните (освен Венецуела) в три групи. Действащият победител „Пенярол“ започва борбата от втори кръг. Победител става бразилският „Сантос“, победил на финала „Пенярол“.

Заради Световното първенство в Чили турнирът е спрян за 4 месеца и 3 дни.

Участници

Първи кръг 
Пенярол се класира направо за полуфинала като действащ победител.

Група 1 
11 февруари 1962
Депортиво Мунисипал - Серо Портеньо – 2:1

Зрители: 20 000
Съдия: Алберто Техада

15 февруари 1962
Серо Портеньо - Депортиво Мунисипал – 3:2

Зрители: 13 000
Съдия: Естебан Марино

18 февруари 1962
Депортиво Мунисипал - Сантос – 3:4

Зрители: 38 000
Съдия: Айртън Айрес Абреу

21 февруари 1962
Сантос - Депортиво Мунисипал – 6:1

Зрители: 35 000
Съдия: Алберто Техада

25 февруари 1962
Серо Портеньо - Сантос – 1:1

Зрители: 15 000
Съдия: Луис Вентре

28 февруари 1962
Сантос - Серо Портеньо – 9:1

Зрители: 45 000
Съдия: Хосе Луис Прадауде

Група 2 
10 февруари 1962
Насионал - Спортинг Кристал – 3:2

Зрители: 32 000
Съдия: Доминго Масаро

14 февруари 1962
Расинг - Спортинг Кристал – 2:1

Зрители: 18 000
Съдия: Хосе Димас Лароса

17 февруари 1962
Спортинг Кристал - Насионал – 0:1

Зрители: 12 000
Съдия: Карлос Роблес

20 февруари 1962
Спортинг Кристал - Расинг – 2:1

Зрители: 15 000
Съдия: Карлос Роблес

24 февруари 1962
Насионал - Расинг – 3:2

Зрители: 40 000
Съдия: Карлос Роблес

27 февруари 1962
Расинг - Насионал – 2:2

Зрители: 10 000
Съдия: Карлос Роблес

Група 3 
7 февруари 1962
Емелек - Милионариос – 4:2

Зрители: 40 000
Съдия: Пабло Виктор Вага

10 февруари 1962
Универсидад Католика - Емелек – 3:0

Зрители: 16 542
Съдия: Хосе Луис Прадауде

14 февруари 1962
Универсидад Католика - Милионариос – 4:1

Зрители: 25 000
Съдия: Хуан Карлос Арментал

18 февруари 1962
Милионариос - Универсидад Католика – 1:1

Зрители: 25 000
Съдия: Хуан Карлос Арментал

22 февруари 1962
Емелек - Универсидад Католика – 7:2

Зрители: 40 000
Съдия: Д. Кореа

28 февруари 1962
Милионариос - Емелек – 3:1

Зрители: 15 000
Съдия: Пабло Виктор Вага

Полуфинали 
Не се взима под внимание головата разлика. В случай на равенство в точките се играе допълнителен мач.

Финал 
28 август 1962 – ст. СентенариоМонтевидео, УругвайЗрители: 55 000
Съдия: Карлос Роблес (Чили)

2 септември 1962 – ст. Вила БелмироСантос, БразилияЗрители: 55 000
Съдия: Карлос Роблес (Чили)

От този среща КОНБМЕБОЛ официално признава само 51 минути от играното време. Останалите 39 минути се считат за приятелски мач. В това „приятелско“ време, Пепе вкарва във вратата на „Пенярол“ три гола, но официалният резултат остава 2:3.

Плейоф 
28 август 1962 – ст. Монументал Ривър ПлейтБуенос Айрес, АржентинаЗрители: 60 000
Съдия: Лео Хорн (Холандия)

Голмайстори

Външни препратки 
 Копа Либертадорес 1961 на RSSSF

Международни футболни турнири